March (Anglaterra), ciutat del Regne Unit 
 March (Missouri) ciutat dels Estats Units d'Amèrica.
 March (Breisgau), ciutat d'Alemanya.
 March (Iran), ciutat d'Iran.
 Districte de March, administració suïssa.
 Un altre nom del riu Morava
 Ausiàs March, poeta (1400-1459)
 Joan March i Ordinas, banquer (1880-1962)
 Pere March (poeta) (1336 o 1338- 1413)
 Roger Mortimer, comte de March (1374-1398)
 Nissan March, vehicle de competició.

Pàgines de desambiguació